Der Rennrodel-Weltcup 2008/09 begann am 29. November 2008 im österreichischen Innsbruck-Igls und endete am 21. Februar 2009 im kanadischen Vancouver.

Höhepunkt der Saison waren die Rennrodel-Weltmeisterschaften, die vom 6. bis 8. Februar 2009 in Lake Placid in den USA stattfand.

Weltcupergebnisse

Weltcupstände

Weltcupstand im Einsitzer der Frauen

Weltcupstand im Einsitzer der Männer

Weltcupstand im Doppelsitzer der Männer

Mannschaftswettbewerb

Weblinks 
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Frauen 2008/09 auf fil-luge.org (abgerufen am 9. März 2023)
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Männer 2008/09 auf fil-luge.org (abgerufen am 9. März 2023)
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Doppelsitzer 2008/09 auf fil-luge.org (abgerufen am 9. März 2023)

2008/2009
Wintersport-Weltcup 2008/09